

Automobili 
 Buick Avenir – vettura concettuale realizzata dalla casa automobilistica Buick
 Nissan Avenir – automobile familiare prodotta da Nissan

Musica 
 Avenir: Mirai – album di Kaori Iida del 2004
 Avenir – singolo di Louane del 2014, dall'album Chambre 12 del 2015

Sport 
 Avenir Club Avignonnais – società calcistica francese di Avignone
 Football Club Avenir Beggen – società calcistica lussemburghese di Beggen
 Avenir Sportif Béziers – società calcistica francese di Béziers
 Avenir Valencien – club francese di rugby a 15 di Valence-d'Agen
 Tour de l'Avenir – corsa a tappe annuale di ciclismo su strada in Francia

Altro 
 Avenir – carattere tipografico
 Avenir – comunità non incorporata dell'Alberta in Canada
 Avenir Télécom – distributore francese attivo dal 1989 nel settore delle telecomunicazioni, telefonia e prodotti correlati

Pagine correlate 
 L'Avenir (disambigua)